Cet article recense les églises dédiées à .

Église de Saint-Alban-de-Portneuf, au Québec

Église Saint-Alban, Copenhague

Église Saint-Alban d'Auxerre, Auxerre, Yonne
 Église Saint-Alban, Chemaudin, Doubs
 Église Saint-Alban, Corcy, Aisne
 Église Saint-Alban, Elven, Morbihan
 Église Saint-Alban, Inguiniel, Morbihan
 Église Saint-Alban, Lormes, Nièvre
 Église Saint-Alban, Lyon, Rhône
 Église Saint-Alban, Neffiès, Hérault
 Église Saint-Alban, Saint-Alban-sur-Limagnole, Lozère